Oquutalik bezeichnet:
 Oquutalik (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oquutalik (Insel, Toornaarsuk), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland